|-
| 142301 - || || 11 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142302 - || || 11 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142303 - || || 13 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 142304 - || || 10 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142305 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142306 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142307 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142308 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142309 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142310 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142311 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142312 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142313 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142314 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142315 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142316 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142317 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142318 - || || 13 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142319 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142320 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142321 - || || 13 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142322 - || || 13 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 142323 - || || 13 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142324 - || || 13 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142325 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142326 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142327 - || || 14 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 142328 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142329 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142330 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142331 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142332 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142333 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142334 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142335 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142336 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142337 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142338 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142339 - || || 13 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142340 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142341 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142342 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142343 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142344 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142345 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142346 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142347 - || || 13 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 142348 - || || 9 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142349 - || || 15 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142350 - || || 12 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142351 - || || 13 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142352 - || || 13 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142353 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142354 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142355 - || || 14 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142356 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142357 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142358 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142359 - || || 13 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142360 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142361 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142362 - || || 13 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142363 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142364 - || || 14 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142365 - || || 14 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142366 - || || 14 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142367 - || || 14 de setembre de 2002 || Haleakala || R. Matson
|-
| 142368 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 142369 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 142370 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142371 - || || 8 de setembre de 2002 || Haleakala || R. Matson
|-
| 142372 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142373 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142374 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142375 - || || 9 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142376 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142377 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142378 - || || 27 de setembre de 2002 || Ametlla de Mar || Ametlla de Mar
|-
| 142379 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142380 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142381 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142382 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142383 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142384 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142385 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142386 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142387 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142388 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142389 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142390 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142391 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142392 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142393 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142394 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142395 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142396 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142397 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142398 - || || 28 de setembre de 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 142399 - || || 28 de setembre de 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 142400 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-|}

2